Don Juan steht für:
 Don Juan, literarische Figur

Werke:
 Don Juan (Molière) (Dom Juan ou le Festin de pierre), Komödie von Molière (1682)
 Don Juan (E. T. A. Hoffmann), Novelle von E. T. A. Hoffmann (1813)
 Don Juan (Byron), epische Satire von George Gordon Byron (1818–1824)
 Don Juan (Strauss), symphonische Dichtung von Richard Strauss (1888)
 Don Juan (1922), deutscher Stummfilm von Albert Heine und Robert Land
 Don Juan (1926), US-amerikanischer Film von Alan Crosland
 Don Juan (1955) (auch Don Giovanni), österreichischer Film von Walter Kolm-Veltée 
 Don Juan, Originaltitel von Der große Verführer, spanisch-französischer Film von John Berry (Regisseur) (1956)
 Don Juan (1997), spanische Miniserie von José Luis García Berlanga
 Don Juan, Single von Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich (1969)

geografische Objekte:
 Don-Juan-See (Don Juan Pond), hypersaliner See in der Antarktis
 Valencia de Don Juan, Gemeinde in der Provinz León, Autonome Gemeinschaft Kastilien-León, Spanien

Sonstiges:
 Don Juan de Austria, chilenisches Segelschulschiff, siehe Esmeralda (Schiff, 1952)

Don Juan ist der Name oder die Anrede folgender Personen:
 Don Juan Manuel (1282–1348), spanischer Staatsmann und Schriftsteller, siehe Juan Manuel
 Don Juan Matus (um 1890–1973), literarische Figur von Carlos Castaneda
 Don Juan Servera Camps (1878–1957), spanischer Tourismuspionier, siehe Juan Servera Camps
 Don Juan d’Austria (Johann von Österreich; 1547–1578), Befehlshaber der spanischen Flotte und Statthalter der Niederlande, siehe Juan de Austria
 Don Juan José d’Austria (Johann Joseph von Habsburg; 1629–1679), spanischer Heerführer und Staatsmann, siehe Juan José de Austria

Siehe auch:
 Der bestrafte Don Juan
 Der geprellte Don Juan, deutscher Stummfilm von Max Mack
 Don Juan DeMarco, US-amerikanischer Film von Jeremy Leven
 Don Juan heiratet, deutscher Stummfilm von Heinrich Bolten-Baeckers
 Don Juan im Fegefeuer, Novelle von Prosper Mérimée
 Don Juan kommt aus dem Krieg, Theaterstück von Ödön von Horváth
 Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie, Komödie von Max Frisch
 Don Juan Tenorio, Drama von José Zorrilla y Moral
 Don Juan und Faust, Ideendrama von Christian Dietrich Grabbe
 Don Juans letztes Abenteuer, österreichisch-ungarischer Stummfilm von Heinz Karl Heiland
 Don and Juan, US-amerikanische Band